Situla kan verwijzen naar:
Een ster in het sterrenbeeld Aquarius, zie Situla (ster)
Een geslacht van de zakpijpen, zie Situla (geslacht)
 Een soort emmer, meestal van brons, zie Situla (emmer)